Reaktor je zařízení, ve kterém probíhají chemické či fyzikální reakce. Rozeznáváme:

 Jaderný reaktor – zařízení, ve kterém probíhá řízená řetězová jaderná reakce
 Chemický reaktor – zařízení, v němž probíhají řízené chemické reakce
 Bioreaktor – zařízení sloužící ke kultivaci mikroorganismů nebo obsahových buněk; využívá se v biotechnologickém průmyslu pro produkci určitých chemických látek nebo produkci biomasy

Externí odkazy